Zevenhoven (Zuid-Holland), dorp in de provincie Zuid-Holland in de gemeente Nieuwkoop.
 Lopikerkapel, een dorp in de provincie Utrecht dat vroeger de naam Zevenhoven of Sevenhoven droeg.